Kazungula peut faire référence à plusieurs toponymes proches sur le Zambèze, en Afrique centrale.

Toponymes 
 Kazungula, village du Botswana
 Kazungula, ville de Zambie
 District de Kazungula, district de Zambie dont fait partie la ville précédente
 Kazungula, localité du Zimbabwe

Autres 
 Ferry de Kazungula, reliant le Botswana et la Zambie